Нелли Бадмаевна Сельверова — советский эндокринолог, доктор медицинский наук, заведует лабораторией возрастной эндокринологии Института возрастной физиологии РАО.

Сын — поэт Андрей Чемоданов. Брат — Сельверов, Арнольд Бадмаевич — советский физик. Лауреат Государственной премии СССР.

Библиография

Ссылки 

Эндокринологи СССР
Эндокринологи России